Mydrec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Mydrec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora